Holiday Inn Express Managua es un hotel de 114 habitaciones y 2 modernos y elegantes salones con capacidad de hasta 50 personas estratégicamente ubicado en la capital del país a pocos minutos del Centro Comercial más reconocido de Managua; Galerías Santo Domingo.

Historia 
En el año 2014 Grupo Agrisal inauguró su primer hotel en la Ciudad de Managua. El proyecto fue impulsado en alianza con InterContinental Hotels Group (IHG), El hotel está dirigido a viajeros de negocio. Cuenta con 114 modernas habitaciones, centro de negocio, gimnasio, piscina, estacionamiento, internet Wi-Fi y áreas de trabajo en el vestíbulo.

Enlaces externos 
 www.hiexpress.com/managua